Le gouvernement Rajoy peut désigner ces gouvernements espagnols :

Gouvernement Rajoy , entre le  et le  ; 
 Gouvernement Rajoy , entre le  et le .